Einhaus ist der Ortsname von

 Einhaus, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein 
 Einhaus (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Einhaus (Bingum), Einzelgehöft im Leeraner Stadtteil Bingum
 Einhaus (Harmsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harmsdorf, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Einhaus (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Einhaus (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Einhaus (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Gebäudeformen
 Einhaus (Gehöftform)
 Gestelztes Einhaus
Südwestdeutsches Einhaus

Siehe auch:
 Einhausen
 Einhäusig
 Einhausung
 Einzelhaus